Пуэнтедеуме (), официальное название на галисийском Понтедеуме () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эуме. Занимает площадь 29,26 км². Население — 8370 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Fotos de Pontedeume y su comarca

Муниципалитеты Ла-Коруньи